Abruzzi ( Plural für Abruzzo) steht für:

 Abruzzischer Apennin, Gebirgszug in Italien
 Abruzzi e Molise, ehemalige Region Italiens
 Luigi Amedeo di Savoia-Aosta, Duca degli Abruzzi (1873–1933), italienischer Adliger, Forschungsreisender und Marineoffizier
 nach diesem benannt u. a.:
 Duca-degli-Abruzzi-Klasse, Klasse Leichter Kreuzer der italienischen Marine
 Abruzzi-Gletscher im Karakorum-Gebirge

Siehe auch:
 Abruzzo
 Abbruzzi